Esporte Clube Bahia é um clube de futebol da cidade de Rafael Jambeiro, interior do estado da Bahia. Foi criado para homenagear a equipe homônima da capital.

O clube foi vice-campeão da edição de 2003 da Copa da Bahia, quando perdeu os dois jogos da final para a Associação Desportiva Nazaré, pelos placares de 4 a 3 e 6 a 1.

Títulos

Estaduais 
 Tri Campeão Municipal.

B
Rafael Jambeiro